Slovo Čort může mít několik významů:

 Čert – v jiných slovanských jazycích výraz pro postavu slovanské mytologie
 Vladimír Čort – spisovatel a muzikant známý i z České televize